Сергей Сергеевич Иванько (23 октября 1925, , УССР, СССР — 2 мая 2004, Силвер-Спринг, США) — советский дипломат, литературовед (под псевдонимом С. Батурин), переводчик. Эпонимический персонаж повести Владимира Войновича «Иванькиада».

Биография 

Окончил Военный институт иностранных языков (1951). С 1953 года печатался как журналист, переводил современную китайскую литературу. С 1954 был заместителем ответственного секретаря журнала «Новое время», членом редколлегии газеты «Литература и жизнь» (1958—1959, уволен за опечатку в материале о советско-китайской дружбе), заведующий редакцией восточных литератур Гослитизидата.

Затем занимал ряд дипломатических и государственных должностей:

Заведующий сектором, директор Издательской службы ООН (1962—1970)
главный редактор Главной редакции художественной литературы, член редколлегии Госкомиздата СССР (1970—1974)
директор отдела Бюро персонала ООН (1974—1980)
начальник Управления внешних сношений, член коллегии Министерства культуры СССР (1980—1983)
первый заместитель председателя правления АПН (1983—1988)
заведующий информационным отделом, советник посольства СССР в США, главный редактор журнала «Soviet Life» (1988—1991).

Член Союза журналистов (1958), Союза писателей (1972).

В 1978 году перебежчик Виктор Суворов назвал Иванько советским шпионом.

После 1991 года жил с семьёй в США.

Сын Александр (род. 1962) — международный гражданский служащий, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре и глава Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

«Иванькиада» 

В 1973 году собрание жильцов ЖСК «Московский писатель» постановило предоставить освободившуюся двухкомнатную квартиру семье писателя Войновича взамен однокомнатной в том же доме. Однако живший в соседней квартире Иванько пожелал присоединить её к своей жилплощади, для чего воспользовался своими немалыми связями; и всё же в конечном счёте был вынужден отступить: дважды    собрание пайщиков голосовало в пользу Войновича. Перипетии этой борьбы составили сюжет повести, вышедшей в 1976 году.

Войнович передаёт слух, что Иванько — «родственник бывшего председателя КГБ Семичастного» и «занимает очень заметный пост в том самом учреждении, где его родственник Семичастный был председателем». В послесловии 2010 года Войнович пишет:

Благодаря мне Сергей Иванько прославился гораздо больше, чем своими книгами. Я слышал, что после выхода американского издания «Иванькиады» он пытался скупить весь тираж, что ему, естественно, не удалось. После чего он смирился с существованием этой книги и даже, как я слышал, соглашался ставить на ней автографы.

Книги

Под своим именем 
Тайвань — исконная китайская земля. — М.: Госполитиздат, 1955
США и Китай (Политика США в отношении Китая. 1948-1968). – М.: Международные отношения, 1969
Меняющаяся Америка. Путевые заметки. — М.: Изд-во АПН, 1988
Фенимор Купер. — М.: Молодая гвардия, 1990 (Жизнь замечательных людей)

Под его редакцией вышли собрания сочинений Теодора Драйзера в 12 томах (1973; 1986), Фенимора Купера в семи томах (1982), Джека Лондона в шести томах (1989).

Под псевдонимом С. Батурин 
Драйзер. — М.: Молодая гвардия, 1975 (Жизнь замечательных людей)
Портреты американских писателей: Линкольн Стеффенс, Джек Лондон, Теодор Драйзер. — М.: Художественная литература, 1979
«Ваш во имя революции». Рассказ о Джеке Лондоне. — М.: Детская литература, 1983.
Джон Стейнбек и традиции американской литературы. — М.: Художественная литература, 1984

Переводы 
Лю Бай-юй. Избранное. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1955
Ай У. В огне рождается сталь. — М.: Молодая гвардия, 1959
Мао Дунь. Распад. — М.: Художественная литература, 1968

Примечания

Ссылки 
http://www.vestnik.com/issues/2002/1002/win/kuznetsova.htm 

Американисты СССР
Дипломаты СССР
Прототипы литературных персонажей